Daleman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Daleman, Bangkalan, by, 
 Daleman, Sampang, by, 
 Daleman, Sukoharjo, by, 
 Daleman, Klaten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar